Anapola o rosillas puede aludir a dos plantas del género Papaver:

 Papaver rhoeas o amapola silvestre.
 Papaver dubium o amapola oblonga.